Ivan Subašić (Dolac, 16. lipnja 1890. - Stup, ljeta 1945., hrvatski katolički svećenik iz BiH, žrtva jugokomunističkog In odium fidei.

Životopis 
Rodio se 1890. u župi Dolac kod Travnika, u poznatoj i uglednoj hrvatskoj katoličkoj obitelji Subašić. U Dolcu je završio osnovnu školu. U Tranviku je završio gimnaziju kod isusovaca. Zaredio se za svećenika na Petrovo, 29. lipnja 1914. godine. Bio je župnik na Stupu i posljednje godine života proveo je u tom poznatom svetištu Majke Božje. Travnja 1945. partizani su ušli u Sarajevo. Završetkom rata ponadao se da je opasnost prošla, radostan što je preživio rat. No komunisti su i nakon kraja rata nastavili svoje zločinačke pohode na Hrvate. Ubili su svakog tko je ikako mogao im ugroziti njihovu vlast. Jugokomunisti su ga zaklali ljeta 1945. godine. Tako su ubili i stupskog župnika Ivana Subašića. Cilj im je bio zastrašiti sarajevske katolike da zaborave na hodočašća stupskoj Gospi, da bi ih, zastrašene sudbinom koja je snašla župnika, odagnali od katoličke vjere i odvrate od hodočašća ovom Gospinom svetištu. Uzevši u obzir brojno stanje i udio Hrvata u Sarajevu prije i poslije rata, nedvojbena je bila namjera zločinaca ukloniti svaki trag Hrvata i katolika u Sarajevu. 
Izjave župljana su da su počinitelji ubojstva bili komunisti, partizani, koji su umjesto titovke na glavu nabili šubaru. Za uspješnu akciju poslužili su se podlom prijevarom. Zaprijetivši smrću, dvojicu župljana natjerali su po noći pozvati župnika neka pođe ka bolesniku. Župnik Subašić povjerovao je poznatim glasovima te je ustao, brzo spremio i pošao k njima. Nije znao da su iza njih razbojnici. Partizani, prerušeni u četnike, odveli su ih nekamo blizu. Zaklali su svu trojicu kod župnog ureda zaklali. Spomen-ploča im je na stupskom groblju.

Izvori 

Životopisi, Travnik
Životopisi, Sarajevo
Hrvatski katolički svećenici
Katoličanstvo u Bosni i Hercegovini